Прва лига Црне Горе у сезони 2008/09. је било треће такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2007/08. из лиге су испали Младост из Подгорице и Бокељ из Котора, умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Језеро из Плава, као побједник Друге лиге и  ФК Јединство из Бијелог поља, као побједник двомеча са Бокељом из Котора.

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2009/10, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2008/09.

Клубови у сезони 2008/09.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Беране је нови прволигаш.
 Јединство испада у другу лигу.
 Зета -10 

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 Језеро - 10 мјесто у првој лиги,
 Дечић - 11. мјесто у првој лиги,
 Младост - 2 мјесто у другој лиги,
 Морнар - 3 мјесто у другој лиги.

Листа стријелаца

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства, другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2009/10. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2009/10, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2009/10. пласирали су се Дечић из Туза и Морнар из Бара.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2009/10. 

{| style="margin:auto;"  class="wikitable"
|-
!Ранг!!Клуб !!Држава !! укупан рез.!!align="left"|Држава !! Клуб !! 1. утак. !! 2. утак.
|- align="center" 
!colspan="8"|Лига шампиона 2009/10.
|-
|Прво коло кв.|| Хибернијанс ||align="left"| ||align="center"| 0:6  ||align="left"| ||Могрен || 0:2 || 0:4 
|-
|Друго коло кв.||Копенхаген ||align="left"| ||align="center"| 12:0 ||align="left"| ||Могрен ||6:0 || 6:0

|- align="center" 
!colspan="8"| УЕФА Лига Европе 2009/10.
|-
|Прво коло кв.||Будућност ||align="left"| ||align="center"|1:2  ||align="left"| || Полонија || 0:2 || 1:0
|-
| ||Сутјеска ||align="left"| ||align="center"| 2:3 ||align="left"| || МТЗ-РИПО || 1:1 || 1:2 пр.>
|-
|Друго коло кв.|| Анортозис ||align="left"| ||align="center"| 3:4||align="left"| || Петровац ||2:1 || 1:3 (пр.)
|-
|Треће коло кв.|| Петровац ||align="left"| ||align="center"| 1:7 ||align="left"| || Штурм ||1:2|| 0:5 
|}

 Квалификације за Лигу Шампиона 

 1 коло: 

 Први меч 

 Други меч 

 2 коло: 

 Први меч 

 Други меч 

 Квалификације за Куп УЕФА 

 1 коло: 

 Први мечеви 

 Други мечеви 

 2 коло: 
 Први меч 

 Други меч 

 3 коло: 

 Први меч 

 Други меч 

 УЕФА ранг листа Националних лига у сезони 2008/09 (53) 
 (место у сезони 2007/08)
 51 (51)  Лига Андоре
 52 (51)¹  Прва црногорска лига' 53 (51'')  Лига Сан Марина
 Full List

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе
 Прва лига Србије у фудбалу 2008/09.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2008/09.